Capriata – elemento architettonico
 Capriata d'Orba – comune italiano del Piemonte
 Filippo Re Capriata – fisico italiano
 Pier Giovanni Capriata – storiografo italiano
 Capriate San Gervasio – comune italiano della Lombardia
Capriate – sede comunale del suddetto

Pagine correlate

 Capriati